Демос может означать:

 Демос — народ.
 Демос — в Древней Греции божество — персонификация народа.
  — в Словении коалиция партий (1989—1992)

Информационные технологии 
 Демос — первый российский Интернет-провайдер.
 ДЕМОС — советская операционная система, созданная на основе BSD.

Фамилия 
 Демос, Ллойд (1931—2020) — американский историк и психолог, один из основателей психоистории.